Frank Hawking fue un científico británico, biólogo, especialista en enfermedades tropicales y catedrático del University College de Oxford. Fue el padre de Stephen Hawking.

Biografía 

Fue el padre de Stephen Hawking (1942-2018) y de sus hermanas Philipa Hawking y Mary Hawking. También adoptaron un hijo, Edward. Su esposa era Isobel Hawking. Cuando Stephen Hawking cumplió los ocho años de edad, se mudaron a St Albans, un pueblo a 20km de Londres, donde Stephen a los once años de edad ingresa al St. Albans School.

Enlaces externos 

en librarything.com Frank Hawking 
en laflecha.net Stephen Hawking

Biólogos de Estados Unidos del siglo XX
Biólogos de Estados Unidos del siglo XXI